Ние не сме ангели може да се отнася за:

 „Ние не сме ангели“, филм от 1955 година с Хъмфри Боугарт.
 „Ние не сме ангели“, филм от 1989 година с Робърт Де Ниро.